|-
| 126301 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126302 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126303 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126304 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126305 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126306 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126307 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126308 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126309 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126310 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126311 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126312 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126313 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126314 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126315 Bláthy ||  || 13 ianuarie 2002 ||  || , , 
|-
| 126316 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126317 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126318 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126319 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126320 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126321 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126322 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126323 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126324 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126325 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126326 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126327 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126328 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126329 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126330 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126331 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126332 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126333 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126334 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126335 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126336 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126337 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126338 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126339 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126340 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126341 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126342 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126343 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126344 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126345 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126346 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126347 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126348 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126349 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126350 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126351 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126352 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126353 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126354 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126355 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126356 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126357 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126358 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126359 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126360 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126361 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126362 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126363 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126364 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126365 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126366 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126367 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126368 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126369 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126370 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126371 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126372 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126373 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126374 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126375 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126376 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126377 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126378 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126379 - ||  || 15 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126380 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126381 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126382 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126383 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126384 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126385 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126386 - || 2002 BT || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126387 - || 2002 BZ || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126388 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126389 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126390 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126391 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126392 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126393 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126394 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126395 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126396 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126397 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126398 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126399 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126400 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-